Elkington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Elkington, Northamptonshire, ort i England, 
 Elkington, Lincolnshire, civil parish i England,